Opéra national de Paris, het Parijse opera- en balletgezelschap, dat meerdere zalen gebruikt(e):
 Opéra de la rue de Richelieu, operagebouw geopend in 1794 en afgebroken in 1820, nadat Karel Ferdinand van Berry er vermoord was;
 Opéra Le Peletier, operagebouw gebruikt tussen 1821 en 1873, gesloopt na een brand;
 Opéra Garnier, operagebouw geopend in 1875, waarnaar het Opéra (metrostation) genoemd is; er is een Salle Le Peletier in dit gebouw;
 Opéra Bastille, operagebouw geopend in 1989.
 Parijse Operaballet, ballet van de Opéra national.
 Orchestre de l'Opéra national de Paris, orkest van de Opéra national.
 Opéra-Comique (theater), theatergebouw.